Desa Pasirbiru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirbiru (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 107,83), Jawa Barat, 
 Desa Pasirbiru (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 107,73), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar